Bukovka bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Bukovka, Gemeinde im Okres Pardubice
 Bukovka, Ortsteil von Horní Radouň, Okres Jindřichův Hradec
 Bukovka, Ansiedlung von Vonoklasy, Okres Praha-západ